Cristina López puede referirse a:

 Cristina Esmeralda López (1982-), atleta salvadoreña;
 Cristina López Schlichting (1965-), periodista española.